Según el contexto, el término bocina (del latín bucina, un instrumento para generar sonido, en forma de cuerno largo y curvo) puede hacer referencia a:

 El instrumento que emite señales acústicas denominado bocina.
 La bocina captora utilizada en la grabación mecánica analógica.
 Un altavoz de carga con bocina.
 Una antena de bocina.
 Un altavoz en México.
 Un instrumento de viento indígena de Ecuador.
 Un segmento de tubo que gira libremente sobre un eje y que permite la separación de dos piezas (Venezuela). Véase Buje